Di Gule kan syfta på:

IFK Malmö
IFK Malmö FK